Валентина Николаевна Жукова (26 июля 1992) — российская футболистка, нападающая. Выступала за сборную России.

Биография 
Воспитанница футбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово), первый тренер — Корнюшина Наталья Сергеевна.

С 2011 года в течение семи сезонов выступала за красноярский «Енисей». Победительница (2014), неоднократный серебряный (2012, 2013, 2015, 2016) и бронзовый (2011) призёр первого дивизиона России. Была лидером нападения своего клуба и за шесть сезонов в первой лиге забила более 100 голов. Становилась лучшим снайпером «Енисея» в сезонах 2011 (26 голов), 2013 (16 голов), 2015 (не менее 13 голов), 2016 (39 голов). Лучший бомбардир финального турнира первой лиги 2011 года (7 голов) и 2016 года (9 голов). В 2017 году вместе с красноярским клубом вышла в высшую лигу, где дебютировала 18 апреля 2017 года в матче против «Россиянки», в этой же игре забила свой первый гол в высшей лиге. Всего в сезоне 2017 года отыграла без замен все 14 матчей в чемпионате и стала автором 4 из 5 голов своего клуба. По окончании сезона покинула клуб.

С 2018 года снова выступала за «Кузбасс», игравший в первом дивизионе России. В 2021 году вернулась в «Енисей», стала лучшим снайпером клуба в 2021 году (10 голов). В январе 2023 года присоединилась к клубу «Звезда-2005».

Весной 2018 года была вызвана в состав национальной сборной России для участия в турнире «Кубок Алгарве», где сыграла два неполных матча. Дебютный матч провела 28 февраля 2018 года против Южной Кореи, заменив на 70-й минуте Елену Данилову.

Командная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Енисей»

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Енисей»